Eerste klasse (1946/1947) była 44. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 19 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna KV Mechelen. Nowym mistrzem Belgii został zespół RSC Anderlecht.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1946 w piłce nożnej
1947 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii